Pflaume steht für:

 Pflaume, ein Steinobstgewächs sowie dessen Frucht
 Die Pflaume (Manet), ein Ölbild von Édouard Manet
 Pflaume (Patrizierfamilie), mitteldeutsche Patrizierfamilie aus Aschersleben

Pflaume  ist der Familienname folgender Personen:
 Ascanius Pflaume (1605–1669), deutscher Politiker
 Gustav Pflaume (vor 1880–1930), deutscher Architekt

 Johann Caspar Pflaume (1644–1689), deutscher Jurist und Stadtrichter von Leipzig 
 Kai Pflaume (* 1967), deutscher Fernsehmoderator
 Karl Pflaume (1817–1879), deutscher Schriftsteller

Siehe auch: